Supercoppa belga 2019 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa belga 2019 – torneo di pallavolo maschile